Pinkaew kan som auktorsförkortning betyda:

 Khwanruan Pinkaew
 Nantasak Pinkaew

Robotskapade auktorsförkortningar